Примерное — название населённых пунктов:

Россия 
 Примерное — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.

Украина 
 Примерное — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.